Семинома (лат. semen, semin[is] + -oma; син.: сперматобластома, сперматоцитома) — злокачественная опухоль яичка, образованная герминогенными клетками. Является одним из наиболее излечимых видов рака, при этом выживаемость выше 95 %, если обнаружена на ранних стадиях. В редких случаях семинома может локализоваться в области переднего средостения или забрюшинном пространстве, вследствие задержки герминогенного эпителия в зародышевом периоде.

Семинома развивается из первичных зародышевых клеток. Причины данного заболевания не до конца установлены, однако ученые сходятся во мнении, что ее могут спровоцировать некоторые  заболевания: внутриканальцевая герминогенная неоплазия, крипторхизм, позднее низведение яичка, наследственный фактор (у кровных родственников семиномы встречаются чаще (2%, наблюдаются в более раннем возрасте и имеют билатеральную локализацию)).

Диагностика 
Опухоли яичек довольно редкое заболевание (0,5-3% от общего количества раковых заболеваний), при этом на долю семиномы приходится 40-50% случаев. Средний возраст пациентов с диагнозом семинома составляет 20-50 лет. Причинами обращения к врачу, как правило, служат изменения размеров или отека органов, уплотнения, болевые ощущения. Пациенты отмечают общие симптомы заболевания: вялость, слабость, субфебрильную температуру тела. В случае распростронения  метастаз в забрюшинном пространстве может возникать боль в пояснице, развиться кишечная непроходимость, в случаях больших метастаз на забрюшинных лимфоузлах возможно смещение мочеточника, его сдавливание и как следствие - прекращение функции почки. При обнаружении конгломератов в забрюшинном пространстве назначают аортографию и каваграфию для оценки вовлеченности магистральных сосудов и составления плана операции.

Сегодня самый простой и результативный метод выявления поражения органов мошонки и стадии процесса — УЗИ специальным датчиком. Распространение семиномы выше мошонки выявляют при КТ брюшной и грудной полостей, столь же информативна МРТ. Для постановки диагноза производится пункция яичка. Так же по анализу мочи определяется содержание хорионического гонадотропина и альфа-фетопротеина для установления характера опухоли.

Различают несколько клинических стадий данной опухоли:

I - небольших размеров опухоль, размеры яичка сохранены,   

II - опухоль, выходящая за пределы белочной оболочки, размеры яичка увеличены,

III - значительных размеров опухоль, метастазы в региональных лимфатических узлах,

IV - опухоль как при 1-2 стадии, но метастазы распространяются на лимфатические узлы и другие органы.

Метастазирование распространяется в подвздошные, надключичные, парааортальные и медиастинальные лимфатические узлы, легкие, плевре, печени, мозге.

Классификация 
Семиномы разделяют на :

 типичную
 анапластическую (выделяют как более злокачественную, с выраженным полиморфизмом клеток и ядер, с многочисленными митозами)
 сперматоцитную (встречается в 9% всех семином, возраст пациентов старше 50 лет).

Гистология 
Микроскопическое исследование показывает, что семиномы обычно состоят из мономорфных клеток округлой (или полигональной) формы, границы четкие. Зернистая или светлая цитоплазма хорошо выражена, содержит гликоген (возможно липиды). Ядра: овальные, крупные, с наличием хроматина и базофильных ядрышек (1-2). Количество митоз не велико. Очаги синцитиотрофобластических клеток могут присутствовать в разных количествах. Прилегающая ткань яичка обычно демонстрирует внутритубулярную неоплазию зародышевых клеток и может также характеризоваться переменной задержкой сперматоцитарного созревания. В 50% случаев наблюдается  гранулёматозная реакция вокруг некрозов. В редких случаях в семиномах присутствуют гигантские многоядерные опухолевые клетки -синцитиотрофобласта (с эозинофильной или вакуолизированной цитоплазмой и множественными ядрышками), всегда содержат hCG.

Поверхность среза опухоли мясистая и дольчатая, и ее цвет варьируется от кремового до рыжего до розового. Опухоль имеет тенденцию выпирать из поверхности разреза, и могут быть видны небольшие участки кровоизлияния. Эти области кровоизлияния обычно соответствуют скоплениям трофобластических клеток в опухоли.

Лечение 
Практически на всех стадиях на первом этапе выполняют операцию орхифуникулэктомию (ОФЭ) с удалением яичка с его придатком и семенного канатика, в мошонку устанавливают силиконовый протез (с косметической целью). Операция не требует общего наркоза и выполнима даже у ослабленных пациентов.

Семинома 1-й стадии характеризуется отсутствием клинических признаков метастазирования. Активное наблюдение состоит из периодических анамнезов и физикальных обследований, анализа опухолевых маркеров и рентгенографической визуализации. Примерно 85-95% этих случаев не требуют дальнейшего лечения. Было показано, что современные методы лучевой терапии, а также один или два цикла одноагентного карбоплатина снижают риск рецидива, но несут в себе потенциал возникновения отсроченных побочных эффектов. Независимо от стратегии лечения, семинома 1-ой стадии имеет почти 100% скорость излечения.

Семинома 2 и 3 стадии характеризуется наличием  метастаз в забрюшинном пространстве и лимфоузлах. В некоторых случаях требуется лучевая терапия или, в более поздних случаях, комбинированная химиотерапия. Как наиболее эффективные для лечения семином рекомендуются препараты циклофосфан и сарколизин.

Прогноз 
Практически 90% больных семиномой имеют благоприятный прогноз, вероятность отсутствия рецидива в ближайшие 5 лет — 82% (при исходных метастазах в легкие и лимфоузлы). У каждого десятого больного семиномой при наличие метастаз в органах, исключая легкие, прогноз с 5-ей выживаемостью - чуть более 70%. Рецидивы возможны, но менее 20% из всей когорты.

Литература 
Stacey E. Mills (2009). Sternberg's Diagnostic Surgical Pathology. LWW.

Примечания 

Злокачественные новообразования мужской половой системы